Morla – personaggio immaginario di Fantàsia descritto da Ende nel romanzo La storia infinita
 Morla – torrente della Provincia di Bergamo

Persone 
 Jennifer Morla – artista statunitense
 Ramon Morla – giocatore di baseball dominicano
 Tomás de Morla y Pacheco – militare e intendente spagnolo